Marne steht für:
 HMS Marne, mehrere Schiffe
 Marne (Fluss), Frankreich
 Marne River, Fluss in Australien
 (13256) Marne, Asteroid des Hauptgürtels
 Grand Prix de la Marne, Automobilrennen in Frankreich

Orte:
 Marne (Holstein), Stadt im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Département Marne, Region Grand Est, Frankreich
 Marne (Italien), Italien
 Marne (Iowa), USA
 Marne (Kalifornien), USA
 Marne (Michigan), USA
 Marne (Ohio), USA
 Marne (West Virginia), USA

Personen:
 Philippe de Marne (19. Jahrhundert–20. Jahrhundert), ehemaliger französischer Autorennfahrer

 La Marne steht für:
 La Marne, französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Brun et Forest
 Markenname des ehemaligen kanadischen Automobilherstellers Anglo-American Motors
 La Marne Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ortschaft in der Gemeinde Montferrand-le-Château, Département Doubs, Frankreich

Siehe auch:
 De Marne (Gemeinde in den Niederlanden)
 Na marne (polnische Novelle)